Rockstar Games presents Table Tennis (, также известная как просто Table Tennis) — видеоигра в жанре симулятора настольного тенниса, разработанная студией Rockstar San Diego и изданная компанией Rockstar Games для приставки Xbox 360 в  году. Годом позже была выпущена версия для Wii, разработанная Rockstar Leeds.

Table Tennis стала первой игрой, созданной на движке Rockstar Advanced Game Engine (RAGE). На нём позже сделали такие игры, как например Grand Theft Auto IV и Red Dead Redemption.

Игровой процесс 

Rockstar Games presents Table Tennis — это реалистичный симулятор настольного тенниса. На выбор доступны 11 персонажей, каждый со своим стилем игры, и 11 площадок. Два игрока подают мяч друг другу, стараясь заставить противника промахнуться по мячу, отскочившего от их половины стола. Во время игры можно использовать различные «режущие» и «крутящие» манёвры. В Table Tennis действует система достижений.

Версия для Wii полностью поддерживает Wii Remote и включает три разных схемы управления: Standart — используется Wii Remote, Sharp Shooter — используются нунчаки, часть которых привязана к управлению мячом, Control Freak — нунчаки используются для контроля над позицией игрока.

Многопользовательская игра (доступна только для Xbox Live) позволяет устраивать турниры с 12 участниками.

Оценки и мнения 
Игра получила позитивные отзывы от журналистов. На сайтах Metacritic и GameRankings средняя оценка составляет соответственно 81/100 и 82,48 %. Table Tennis получила высокие оценки за её простоту и отличную графику. Симулятор включает многочисленные достижения, что способствует продолжительной игре. Однако, высокая сложность выполнения некоторых мультиплеерных достижений — одно из критических замечаний. Некоторые рецензенты критиковали игру за отсутствие таких возможностей, как режим карьеры, создание своего персонажа, и прочих, доступных во множестве других современных спортивных симуляторов. Table Tennis включает лишь режимы быстрой игры и турнира (с компьютерным противником или человеком через мультиплеер). Большинство рецензентов, однако, простили эти недостатки ввиду низкой стоимости игры.

Версия для Wii получила сдержанные отзывы рецензентов из-за проблем с управлением, в частности игра не адаптирована для левшей, у леворуких игроков это вызывает затруднения. На Metacritic и GameRankings средняя оценка составляет 68/100 и 69,61 % соответственно.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Table Tennis на официальном сайте Rockstar Games.

Компьютерные игры 2006 года
Игры для Wii
Игры для Xbox 360
Игры на движке RAGE
Компьютерные игры, разработанные Rockstar Leeds
Компьютерные игры, разработанные Rockstar San Diego
Компьютерные игры, изданные Rockstar Games